Черин може бити:

 Черин (Банска Бистрица), насељено мјесто у округу Банска Бистрица, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Черин (Читлук), насељено мјесто у општини Читлук, Федерација БиХ, БиХ